Le terme méthodiques peut s'appliquer aux membres de :
 École méthodique (histoire), courant historique français du  ;
 École méthodique (médecine), courant médical de la Rome antique